Demi-rond gauche ou demi-anneau gauche peut être :
 le signe diacritique demi-rond gauche  ;
 le signe diacritique demi-rond gauche suscrit  ;
 la lettre demi-rond gauche .

Voir aussi 
 Demi-rond droit